HRA peut désigner :
 HRA, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell ;
 , un organisme public exécutif non ministériel du ministère de la santé au Royaume-Uni.